Rodolfo de Habsburgo o Rodolfo de Austria, puede referirse a:
 Rodolfo I de Habsburgo (1218-1291), conde de Habsburgo, duque de Austria y de Carintia y Rey de Romanos.
 Rodolfo II (conde de Habsburgo) (1270-1290)
 Rodolfo III de Habsburgo, duque de Austria, rey de Bohemia y rey de Polonia (como Rodolfo I de Bohemia y Rodolfo I de Polonia).
 Rodolfo IV de Habsburgo (1339-1365), duque y archiduque de Austria.
 Rodolfo II (1552-1612), emperador de Alemania, archiduque de Austria, rey de Hungría y de Bohemia.
 Rodolfo de Austria (1788-1831), príncipe y cardenal, protector de Beethoven.
 Rodolfo de Habsburgo (príncipe heredero de Austria) (1858-1889).